Bona di Savoia (1275-1300), figlia di Amedeo V di Savoia e di Sibilla de Baugé, andata sposa prima a Giovanni I del Viennois e poi ad Ugo di Borgogna, signore di Montbauson; 
Bona di Savoia (1388-1432), figlia di Amedeo VIII di Savoia e di Maria di Borgogna;
Bona (1415-1430), figlia di Ludovico di Savoia e di Anna di Lusingano;
Bona di Savoia (1449-1503), figlia di Amedeo IX e di Iolanda di Francia, andata sposa a Galeazzo Sforza (1444-1476)